Georgetown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Georgetown Township (Illinois)
 Georgetown Township (Indiana)
 Georgetown Township (Michigan)
 Georgetown Township (Minnesota)